Varas är ett spanskspråkigt efternamn som burits av bland andra:

Javi Varas, fotbollsspelare

Geografi 
Varas kan även syfta på följande platser:

Antarktis 

 Varas (udde),